Schulterstütze bezeichnet:

 eine Halteeinrichtung bei Violinen und Bratschen, siehe Violine#Zubehör
 ein Bauteil eines Gewehrs, siehe Schaft (Waffentechnik)